11-й по счёту мемориал А. К. Рубинштейна состоялся в августе 1973 года в польском городе Поляница-Здруй.

В соревновании принимали участие 14 шахматистов, представлявших СССР, Югославию, Польшу, Чехословакию, Болгарию, Великобританию, ГДР и Монголию.

Турнир завершился победой представителя страны-организатора В. Шмидта и советского шахматиста М. И. Дворецкого, которые на очко опередили чеха Й. Пршибыла и еще одного поляка А. Филиповича.

Турнирная таблица

Ссылки 

 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры 
Шахматы в Польше
1973 год в шахматах
Август 1973 года
Спорт в Польше в 1973 году